{{Сезон спортивного соревнования
| название = Вторая лига Казахстана по футболу
| логотип = 
| время проведения = 
| кол-во команд = 24
| города = 
| победитель = Хан-Тенгри  — Северо-Восток
  Академия Онтустик М — Юго-Запад
| второе место = Жас Сункар — Северо-Восток
 Туран М — Юго-Запад
| третье место = Жас Кыран — Северо-Восток
 Актобе М — Юго-Запад
| кол-во игр = 
| кол-во голов = 
| лучший бомбардир = 
| результат бомбардира = 
| предыдущий розыгрыш = 2021
| следующий розыгрыш = 2023
}}Первенство Казахстана Второй лиги по футболу 2022 года — 21-й турнир Второй лиги, в котором приняли участие 24 клуба, разделённых на 2 конференции («Северо-восток» и «Юго-запад»). Победители конференции получали выход в Первую лигу следующего сезона.

 Итоговые таблицы 
 Конференция «Северо-восток» По состоянию на 2 октября 2022 года Конференция «Юго-запад» По состоянию на 24 июля 2022 года'''

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 
 
 

Футбол в Казахстане в 2022 году